Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Stefan Edberg (finale)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Tim Mayotte (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)
 David Pate (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 John McEnroe (Campione)
 Brad Drewett (terzo turno)

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 John Frawley (primo turno)
 Dan Goldie (terzo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Jim Grabb (secondo turno)
 Joey Rive (primo turno)
 Scott Davis (terzo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1988